

Населені пункти та їхні частини
 Росохи — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Росохи — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Росохи — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Росохи — частина села Лази в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Росохи — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Росохи — частина села Ґрабовниця в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Росохи — частина села Вонсош у гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Росохи — лісова осада в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Росохи — лісова осада в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки